Pottawatomie County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pottawatomie County, Kansas
 Pottawatomie County, Oklahoma
 Pottawattamie County, Iowa